M71 (ou NGC 6838) est un amas globulaire situé dans la constellation de la Flèche. Il a été observé pour la première fois par Jean Philippe Loys de Cheseaux en 1745 ou 1746, puis redécouvert indépendamment par Johann Gottfried Koehler en 1771 ou 1772, et enfin par Pierre Méchain le . Charles Messier l'inclut dans son catalogue d'objets diffus après l'avoir lui-même observé le . Comme pour la plupart des amas stellaires du catalogue Messier, William Herschel fut le premier à le résoudre en étoiles en 1783.

Présentation 
M71 est situé à approximativement  années-lumière du système solaire, et s'étend sur environ 27 années-lumière. L'amas ne contient que très peu d'étoiles variables (seules une dizaine ont été observées), aucune n'étant de type RR Lyrae, ce qui est plutôt rare pour un amas globulaire.

On a longtemps pensé que M71 était un amas ouvert très dense, mais un consensus semble s'être établi aujourd'hui pour dire qu'il s'agit en fait d'un amas globulaire très peu concentré, même si la question n'est pas totalement tranchée.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 Messier 71 sur le site de la SEDS

M071
6838, M71 (amas globulaire)
Amas globulaire
Constellation de la Flèche
Objet céleste découvert en 1745
Objet céleste découvert par Jean Philippe Loys de Cheseaux
Objet céleste découvert en 1771
Objet céleste découvert par Johann Gottfried Koehler
Objet céleste découvert en 1780
Objet céleste découvert par Pierre Méchain